Perico bezeichnet:

Perico (Jujuy), Stadt in Argentinien
Perico (Kuba), Gemeinde auf Kuba
Perico (Texas), Geisterstadt in den USA
Perico (Speise), Speise aus Kolumbien und Venezuela

Perico ist zudem der Nachname von:

 Gabriele Perico (* 1984), italienischer Fußballspieler